Стык:
 Стык, железнодорожном деле — стык между рельсами в железнодорожном пути, пути метрополитена, трамвайном пути.
 Стык, железнодорожном деле — станция стыкования соседних отделений или соседних железных дорог, также станция стыкования родов тока (при электрификации).
 Стык (речь) (также анадиплосис) — повторы слов на границах смежных отрезков (пример: только у нас, у нас и больше нигде).
 Стык, в поэзии — звуковой повтор, расположенный в конце одной стихотворной единицы (стиха, строфы) и в начале следующей и связующий их таким образом по схеме: а + в||в + с.
 «Стык» — ежегодный летний молодёжный фестиваль «Славянское единство».
 Стык — аппаратный интерфейс — место соединения устройств сети передачи данных.
 Стык, в пограничном деле — географическая точка, в которой сходятся государственные границы трёх и более государств.